Tornos (Teruel), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón
Tornos (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie spanners